Lucina ist 
 eine römische Geburtsgöttin, siehe Lucina (Mythologie)
 ein Asteroid, siehe (146) Lucina
 ein geographischer Name in Tschechien, siehe Lučina
 eine frühchristliche Heilige, siehe Lucina (Heilige)
 eine Gattung der Muscheln, siehe Lucina (Gattung)
 ein ehemaliges Geburtshaus in Wien, siehe Lucina (Wien)